

Генрієтта — місто, штат Міссурі
 Генрієтта — місто, штат Нью-Йорк
 Генрієтта — місто, штат Техас
 Генрієтта — місто, штат Вісконсин
 Генрієтта — переписна місцевість, штат Північна Кароліна